Sokolovac, općina u Koprivničko-križevačkoj županiji, u Hrvatskoj
 Sokolovac (Dežanovac), naselje u općini Dežanovac, Bjelovarsko-bilogorska županija
 Sokolovac (Kneževi Vinogradi), naselje u općini Kneževi Vinogradi, Osječko-baranjska županija
 Sokolovac (brdo), brdo iznad Požege